Ausa – fiume del Friuli-Venezia Giulia
 Ausa – torrente che nasce nella Repubblica di San Marino e poi entra nella  provincia di Rimini
 Aeronautica Umbra S.A. – azienda aeronautica con sede a Foligno
 Ausa – città dell'India